Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Забайкальского края — в списке указаны все млекопитающие, вошедшие в Красную книгу Забайкальского края, по состоянию на 2012 год.

Насекомоядные

Ежовые 
 Даурский ёж (Mesechinus dauuricus)

Землеройковые 
 Малая белозубка (Crocidura suaveolens)

Рукокрылые

Гладконосые, или обыкновенные летучие мыши 
 Усатая ночница (Myotis mystacinus)
 Ночница Брандта (Myotis brandtii)
 Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi)
 Водяная ночница (Myotis daubentonii)
 Бурый ушан (Plecotus auritus)
 Восточный кожан (Vespertilio superans)

Хищные

Куньи 
 Речная выдра (Lutra lutra)

Кошачьи 
 Манул (Felis manul)
 Леопард (Panthera pardus)
 Тигр (Panthera tigris)
 Ирбис, или снежный барс, или снежный леопард (Uncia uncial)

Китопарнокопытные

Полорогие 
 Дзерен (Procapra gutturosa)
 Архар, или горный баран (Ovis ammon)
 Снежный баран (Ovis nivicola)

Грызуны

Беличьи 
 Тарбаган, или монгольский сурок (Marmota sibirica)
 Черношапочный сурок (Marmota camtchatica)

Хомячьи 
 Муйская полёвка (Microtus mujanensis)
 Амурский лемминг (Lemmus amurensis)

Слепышовые 
 Маньчжурский цокор (Myospalax psilurus)

Ссылки 

 Красная книга Забайкальского края

Примечания 

Млекопитающие
Списки млекопитающих России
Забайкальский край